Максар — місто в Тунісі.
 Максар — комерційна назва бронхолітика пірбутерол.